Filip Miłuński (ur. 7 maja 1981 w Toruniu) – polski projektant gier planszowych. Jest założycielem warszawskiej grupy autorów i testerów gier Monsoon Group. Aktualnie mieszka w Warszawie, pracuje jako redaktor prowadzący w wydawnictwie Granna.

Wybrane tytuły 
 Mali Powstańcy: Warszawa 1944 (2009, wyd. Egmont Polska, ilustracje: Maciej Szymanowicz)
 Bizn[eS] (2010, wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych)
 Magnum Sal (2010, wyd. Gry Leonardo, ilustracje: Piotr Nowojewski)
 Mare Balticum (2011, wyd. Gry Leonardo, ilustracje: Piotr Słaby)
 Vampire Empire (2012, wyd. White Goblin Games, ilustracje: Piotr Słaby)
 SłowoStwory (2012, wyd. Egmont Polska, ilustracje: Maciej Szymanowicz)
 Łazienki Królewskie (2013, wyd. Egmont Polska, ilustracje: Maciej Szymanowicz)
 Stawiam na kolej (2013, KOW media&marketing, ilustracje: Piotr Słaby)
 CV (2013, wyd. Granna, ilustracje: Piotr Socha)
 Capital (2016, wyd. Granna, ilustracje: Tytus Brzozowski, Grzegorz Molas)

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Polscy projektanci gier planszowych
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Toruniu